Le Stabat Mater est une hymne catholique du  attribuée, probablement à tort, à Jacopone da Todi. Elle a fait l'objet de plusieurs adaptations et a inspiré d'autres œuvres :

Musique

 Stabat Mater est une composition musicale d'Antonio Vivaldi (1712) ;
 Stabat Mater est une composition musicale de Domenico Scarlatti (1711) ;
 Stabat Mater est une composition musicale d'Alessandro Scarlatti (1724) ;
 Stabat Mater est une composition musicale d'Antonio Caldara (1726) ;
 Stabat Mater est une composition musicale de Giovanni Battista Pergolesi (1736) ;
 Stabat Mater est une composition musicale de Joseph Haydn (1767)
 Stabat Mater est une composition musicale de Luigi Boccherini (1781) ;
 Stabat Mater est une composition musicale de Antonín Dvořák (1841) ;
 Stabat Mater est une composition musicale de Gioachino Rossini (1831–1841) ;
 Stabat Mater est une composition musicale de Karol Szymanowski (1925–1926) ;
 Stabat Mater est une composition musicale de Francis Poulenc (1951) ;
 Stabat Mater est une composition musicale d'Arvo Pärt (1985) ;
 Stabat Mater est une composition musicale de Christophe Looten (2004).
 Stabat Mater opéra rock symphonique de Franco Simone

Littérature 
 Stabat Mater est un roman de l'écrivain italien Tiziano Scarpa, qui a obtenu pour celui-ci le prestigieux Prix Strega en 2009.

Cinéma 
 Stabat Mater, film de Dominique Boccarossa (1996)

Bande dessinée 

 Stabat Mater est un album de bande dessinée écrit par Éric Omond.

Peinture 

 Stabat Mater (art), est une caractéristique de la Représentation du Christ en croix.